Suhonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Alpo Suhonen (né en 1948), entraîneur finlandais en hockey sur glace
Ari Suhonen (né en 1965), athlète finlandais en demi-fond
Heikki Suhonen (né en 1951), joueur finlandais de football
 (né en 1985), tireuse sportive finlandaise
Paavo Suhonen (né en 1937), joueur finlandais en basket-ball
 (né en 1980), joueur finlandais en hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois